Поча — топоним:

Россия 
 Поча — деревня в Кенозерском сельском поселении Плесецкого района Архангельской области.
 Поча — река в Архангельской области, приток Ваги.
 Поча — река в Архангельской области, приток Кулоя.
 Поча — река в Архангельской области, впадает в озеро Свиное.
 Поча — река в Вологодской области, приток Кокшеньги.

См. также 
 Поч
 Почо
 Поча-Ёль
 Усть-Поча